Ivan Kiseljak (liječnik) sa Sušaka
Ivan Kiseljak (hrv. književnik i prirodoslovac) iz Varaždina